Con Prix de Rome ci si può riferire a diverse borse di studio e premi istituiti nel corso del tempo. Tra questi troviamo:

Prix de Rome, borsa di studio istituita dallo stato francese per gli studenti più meritevoli nel campo delle arti.
Prix de Rome, l'equivalente belga.
Prix de Rome, l'equivalente canadese.
Prix de Rome, l'equivalente olandese.
Rome Prize, consegnato dall'American Academy in Rome
Rome Scolarship del British School at Rome